Het ATP-toernooi van Umag 2021 (met de officiële naam Plava Laguna Croatia Open Umag 2021) werd gespeeld van 19 tot en met 25 juli 2021. Er werd gespeeld op gravelbanen van het International Tennis Center in de Kroatische stad Umag.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Umag
ATP-toernooi van Umag